Karl von Parma ist der Name folgender Personen:

 Karl II. (Parma) (1799–1883), letzter König von Etrurien, Herzog von Lucca und Herzog von Parma
 Karl III. (Parma) (1823–1854), Herzog von Parma